Суперкубок Індонезії з футболу 2013  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 лютого 2013 року між чемпіоном Індонезії клубом Семен Паданг та володарем Кубка Індонезії клубом Персібо Боджонегоро.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на futbol24

2013
Індонезія
Лютий 2013
2013 в індонезійському спорті